L'edizione 2007-08 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale dello .

Capocannoniere del torneo fu Marko Dević (Metalist Charkiv), con 19 reti.

Classifica Finale

Verdetti 
  Campione d'Ucraina 2007-08.
 Naftovyk-Ukrnafta Ochtyrka e Zakarpattja Užhorod retrocesse in Perša Liha.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 
 Dalla 3ª alla 6ª giornata:  
 Dalla 8ª alla 30ª giornata:  

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Campionato ucraino di calcio